Анхела Мария Тельес-Хирон и Дуке Эстрада (; 7 февраля 1925, Малага — 29 мая 2015, Севилья) — испанская аристократка и грандесса, 16-я герцогиня Осуна (1931—2015). Также она известна как Анхела Осуна. Также носила титулы герцогини Эскалона, Гандия, Аркос, Бенавенте, Уседа и Медина-де-Риосеко.

Биография 
Она родилась 7 февраля 1925 года в Малаге (Испания). Единственная дочь Мариано Тельес-Хирона-и-Фернандеса де Кордовы, 15-го герцога де Осуна (1887—1931), и Петры Дуке Эстрады-и-Морено, маркизы де Вильяпанес (1900 - ?).

Была дважды замужем. 26 октября 1946 года первым браком вышла замуж за Педро де Солис-Бомона-и-Лассо де ла Вега, маркиза де Валенсиана и маркиза де лас Торрес-и-де ла Пресса (1916—1959). Супруги имели двух дочерей:
 Анхела Мария де Солис-Бомон-и-Тельес-Хирон, 17-я герцогиня де Аркос, 17-я герцогиня де Осуна (род. 21 ноября 1950). В 1973 году вышла замуж за Альваро де Ульоа-и-Суэлвес, 11-го маркиза де Кастро Серна (род. 1950). Супруги имеют двух дочерей:
 Анхела Мария де Ульоа-и-Солис-Бомон, 21-я графиня де Уренья (род. 1973)
 Мария Кристина де Ульоа-и-Солис-Бомон, маркиза де Харандилья (род. 1995)
 Мария де Грасия де Солис-Бомон-и-Тельес-Хирон, 19-я герцогиня де Пласенсия (род. 12 марта 1957), замужем с 1975 года за Карло Эммануэле ди Русполи, герцого ди Мориньяно (род. 1949). У супругов есть единственная дочь:
 Мария де Грасия Русполи-и-Солис-Бомон, 16-я маркиза де Вильяр де Гаханехо (род. 16 июня 1977)

6 декабря 1963 года герцогиня Осуна вторично вышла замуж за Хосе Марию де ла Торре-и-Монтальво, 6-го маркиза де Монтемусо и 8-го маркиза де Алькантара-дель-Куэрво (1923—1991), от брака с которым у неё также было две дочери:
 Мария дель Пилар де ла Торрес-и-Тельес-Хирон, 15-я герцогиня де Уседа, 7-я маркиза де Монтемусо и маркиза де Бельмонте (род. 5 августа 1965). Муж — Мигель Анхель Пастор-и-Велес
 Мария де ла Асунсьон де ла Торрес-и-Тельес-Хирон, 22-я герцогиня де Медина-де-Риосеко и графиня де Салазар Веласко (род. 1968), замужем за Кристобалем де Кастильо Ибарра

Титулатура 
 16-я герцогиня де Осуна (грандесса Испании)
 20-я графиня де Уренья
 19-я герцогиня де Эскалона
 19-я маркиза де Вильена
 16-я герцогиня де Аркос, грандесса Испании
 19-я герцогиня де Гандия, грандесса Испании
 19-я маркиза де Льомбай
 17-я графиня и герцогиня де Бенавенте
 14-я маркиза де Бельмонте
 18-я маркиза де Берланга
 12-я маркиза де Хабалькинто
 15-я маркиза де Фромиста
 15-я графиня де Пинто
 21-я герцогиня де Медина-де-Риосеко, грандесса Испании
 14-я герцогиня де Уседа, грандесса Испании
 20-я графиня де Оропеса, грандесса Испании
 17-я маркиза де Пеньяранда-де-Бракамонте, грандесса Испании
 18-я маркиза де Фречилья и Вильяррамьель
 12-я маркиза де Тораль
 19-я графиня де Алькаудете
 20-я графиня де Фуэнсалида
 13-я графиня де Ла-Пуэбла-де-Монтальбан.

Родословная

Примечания

Ссылки 
 Ángela María Téllez-Girón y Duque de Estrada
 Duques de Osuna

Гранды Испании
Герцогини Испании
Герцоги Осуна
Герцогини
Герцогиня Уседа
Герцоги Гандии
Правители Вильены